Rue de Copenhague est un odonyme pouvant désigner :
 une voie à Nantes ;
 une voie à Paris.

Copenhague